«Isla de la Vaca» puede referirse a:
 Isla de la Vaca, isla haitiana del departamento de Sur.
 Isla de la Vaca, comuna haitiana del departamento de Sur.
 Isla de la Vaca, 1ª y única sección comunal de la comuna haitiana de Isla de la Vaca.